2, un nombre.
 2, un chiffre.
 2, une année du calendrier julien.
 2, album de Black Country Communion.
 2, album de Florent Pagny.
 /2, album de Jean-Patrick Capdevielle.
 2, extended play de Suburban Kids with Biblical Names.

Terminologie 
En anglais, 2 (two) est :
 Une abréviation pour le mot « to » — leur prononciation se ressemble mais ce ne sont pas des homophones au sens strict ; ce mot a plusieurs sens, mais l'abréviation en général utilisée pour l'acception « vers » (direction, but), comme dans P2P (peer-to-peer) ou en langage SMS « 2U » (to you, pour toi).
 La locution « number 2 », est un euphémisme pour la défécation.

Homonymie de titre
Homonymie de nombre